Koekkoek (familie), een schildersfamilie
 Johannes Hermanus Koekkoek
 Barend Cornelis Koekkoek
 Adèle Koekkoek
 Marie Louise Koekkoek
 Marinus Adrianus Koekkoek (1807-1868)
 Pieter Hendrik Koekkoek
 Johannes Koekkoek
 Hermanus Koekkoek
 Hermanus Koekkoek de Jonge
 Stephen Robert Koekkoek
 Willem Koekkoek
 Hermanus Willem Koekkoek
 Marinus Adrianus Koekkoek (1873-1944)
 Johannes Hermanus Barend Koekkoek
 Gerardus Johannes Koekkoek
 Barend Hendrik Koekkoek

Alis Koekkoek (1945-2005), Nederlands jurist en christendemocratisch politicus
 Cécile Koekkoek (1972), Nederlands journaliste, columniste en schrijfster
Marieke Koekkoek (1989), Nederlands advocaat-stagiair en politicus

Zie ook 
Koekoek